Châteaurenault bezeichnet:

 Château-Renault, französische Gemeinde
 François Louis Rousselet de Château-Renault, Marschall von Frankreich
 Châteaurenault (Schiff, 1898), Kreuzer der französischen Marine
 Châteaurenault (D-606), ein ehemals italienischer Kreuzer der Capitani Romani-Klasse